Les Comes és una coma del terme municipal de Conca de Dalt, a l'antic terme de Claverol, al Pallars Jussà, en territori que havia estat del poble de Sossís.

Es troba al sud-est de Sossís, a l'Obac de Claverol, al nord-est de les Vinyes i a llevant de les Obagues.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer un pas d'aproximació

Comes, Sossís
Comes